Romeo Romei steht für:
 Romeo Romei (S 516), italienisches U-Boot der US-amerikanischen Tang-Klasse (ex USS Harder (SS-568))
 Romeo Romei (S 529), italienisches U-Boot der deutschen Klasse 212 A